Авель — другий син Адама і Єви
 Авель — назва села Кримське Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року